Zalužje est un toponyme qui peut désigner :
Zalužje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bratunac et dans la République serbe de Bosnie ;
Zalužje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Nevesinje et dans la République serbe de Bosnie.